GIS nebo gis může znamenat:
 GIS – geografický informační systém
 GIS (četnictvo) – Italská četnická protiteroristická jednotka
 gis – (v hudbě) tón g zvýšený o půltón